Kostel svatého Blažeje může být:

V České republice 
 Kostel svatého Blažeje (Branišov)
 Kostel svatého Blažeje (Olomouc)
 Kostel svatého Blažeje (Plánice)
 Kostel svatého Blažeje (Vysoká Libyně)
 Kostel svatého Blažeje (Žerotín)
 Kostel svatého Václava a Blažeje v Děčíně

V Chorvatsku 
 Chrám svatého Blažeje (Dubrovník)

V Německu 
 Katedrála svatého Blažeje v Brunšviku

Související články 
 Svatý Blažej
 Klášter svatého Blažeje v německém městě St. Blasien

Externí odkazy